EPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Ephrata (Washington), Stati Uniti
 EPH – sigla di Energy Performance Heating
 EPH – Energetický a průmyslový holding – Azienda energetica ceca